Ю́рий Арсе́ньевич Дми́триев (3 декабря 1911, Москва — 22 августа 2006, Москва) — советский и российский , , . Доктор искусствоведения (1951), профессор (1952), заслуженный деятель искусств РСФСР (1990).

Биография 
Литературную деятельность Юрий Дмитриев начал в 1929 году рабочим корреспондентом. Работал телефонным монтером, а в свободное время писал о цирковых представлениях, эстрадных концертах и театральных премьерах. Увлечение зрелищными искусствами привело его в Государственный институт театрального искусства — ГИТИС (ныне РАТИ), который он окончил в 1935 году. Затем поступил в аспирантуру ГИТИСа, начал читать лекции по истории русского театра. В 1931—1938 годах, не оставляя учебу, работал сотрудником Государственного объединения музыкальных, эстрадных и цирковых предприятий. В 1941—1942 годах был заместителем начальника Главного управления цирков, директором Государственного училища циркового искусства, в 1942—1943 годах — художественным руководителем Московского цирка.

Кроме ГИТИСа, Дмитриев преподавал в Театральном училище им. Щукина, где у него учились Евгений Симонов, Михаил Ульянов, Юрий Любимов, Владимир Этуш, Юлия Борисова. Педагогическую деятельность Юрий Дмитриев сочетал с научной. C 1944 года работал в Институте истории искусств АН СССР, с 1964 года — заведующим сектором театра, с 1990 года — главным научным сотрудником. В 1951 году защитил докторскую диссертацию по истории русского цирка. Юрий Дмитриев был крупным специалистом не только в области русского цирка и русской эстрады, но и русского театра. «Малый театр и его рыцарь Юрий Дмитриев» — так назвал Юрий Соломин вступительную статью к исследованию «Государственный академический Малый театр».

Похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище.

Книги 

 Братья Дуровы. М.—Л., 1945;
 Виталий Лазаренко. М.—Л., 1946;
 П. С. Мочалов. М., 1949;
 Русский цирк. М., 1953;
 Ермолова. М., 1954;
 Мочалов актёр-романтик. М., 1961;
 Искусство советской эстрады. М., 1962;
 Советское актёрское мастерство. М., 1963;
 Советский цирк. М., 1963;
 Мочалов актёр-романтик. М., 1963;
 Искусство цирка. М., 1964;
 Советская эстрада. М., 1968;
 Советский цирк сегодня. М., 1968;
 Эстрада и цирк глазами влюбленного. М., 1971;
 Цирк в России от истоков до 1917. М., 1977;
 Михаил Лентовский. М., 1978;
 Грани современного. Киев, 1978;
  — автор разделов в томах: 3, 6
 Л. Утесов. М., 1982;
 Русские трагики конца XIX — начала XX века. М., 1983;
 Академический Малый театр. 1917—1941. М., 1984;
 Знаменитые клоуны. Киев, 1989;
 Я жил тогда… М., 1995;
 Прекрасное искусство цирка. М., 1996;
 Академический Малый театр. 1941—1995. М., 1997 (2-е изд. 2011);
 Очерки истории русского драматического театра. М., 2002;
 Цирк в России во все времена. М., 2003;
 Цирк в России. От истоков до 2000 года. М., 2004.

Награды 
 Заслуженный деятель искусств РСФСР (1990).
 Благодарность Министра культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации (21 декабря 2004 года) — за сохранение и приумножение лучших традиций отечественной культуры и в связи с 75-летием Центрального Дома работников искусств.

Примечания

Литература 
 Московская энциклопедия. Том 1: Лица Москвы. Книга 6: А-Я. Дополнения. — М.: ОАО «Московские учебники», 2014
  

Искусствоведы СССР
Искусствоведы России
Театроведы России
Доктора искусствоведения
Журналисты СССР
Преподаватели ВГИК
Сотрудники Государственного института искусствознания
Педагоги ГИТИСа
Члены КПСС
Похороненные на Ваганьковском кладбище